Il termine Castrum Novum è riferibile a differenti siti :

Aree archeologiche 
Castrum Novum a Castelnuovo Calcea
Castrum Novum a Castelnuovo del Garda
Castrum Novum a Castelnovo ne' Monti
Castrum Novum Piceni a Giulianova
Castrum Novum a Santa Marinella
Castrum Novum a Marino

Castelli 
Castrum Novum o Rocca dei Rettori a Benevento
Castrum Novum o Castello Superiore a Fara Novarese
Castrum Novum o Castel Nuovo a Napoli